Архиппа (; V век до н. э.) — жена афинского государственного деятеля Фемистокла.

Биография 
Архиппа была дочерью Лисандра из дема Алопека, находившегося к югу от Афин и входящего в филу Антиохиды. По предположению П. Бикнелла, Архиппа была родственницей Аристида  — политического противника Фемистокла.

Архиппа вышла замуж за Фемистокла. В этом браке у супругов родилось несколько детей. Фемистоклу Плутарх приписывает слова, что ему, самому могущественному человеку в Элладе, дает веления жена, которой управляет их ребёнок.

По всей видимости, после осуждения Фемистокла Архиппа с детьми последовала за мужем.

Литература 
 Первичные источники
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фемистокл (18, 32)

 Исследования
 Суриков И. Е. Аристид: политик вне группировок // Античная Греция: политики в контексте эпохи: время расцвета демократии. — М., 2008. — ISBN 978-5-02-036984-9.
 Вicknell P. J. Athenian Politics and Genealogy: Some Pendants // Historia. 1974. 23. 2. P. 160.

 В художественной литературе
 Героиня повести Любови Воронковой и романа В. Поротникова «Фемистокл». 

Женщины Древней Греции
Женщины V века до н. э.
Персоналии:Древние Афины